Лонгворт:

Топонимы:
 Лонгворт (Британская Колумбия)
 Лонгворт (Ланкашир)
 Лонгворт (Оксфордшир)

Люди:
 Лонгворт, Николас (винодел) (1782/1783 — 1863) — американский предприниматель и винодел.
 Лонгворт, Николас II (1844—1890) — американский адвокат.
 Лонгворт, Николас III (1869—1931) — американский политик, конгрессмен.
 Лонгворт, Элис Рузвельт (1884—1980) — дочь Теодора Рузвельта.

См. также 
 Сторер, Мария Лонгворт Николс (1849—1932) — американская меценатка и художница.